Фінал Кубка Італії з футболу 2004 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 2003—2004, в яких зустрічались «Лаціо» і «Ювентус».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

2004 у футболі
2004 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу